Por ginete pode estar à procura de:
cavalo de raça.
cavaleiro 
sela (hipismo) 
jóquei

Desambiguação